Chabanon ist der Familienname folgender Personen: 

 Gérard Chabanon (* 1948), französischer ehemaliger Generaloberer der Weißen Väter 
 Jean-Luc Chabanon (* 1971), französischer Schachspieler
 Michel-Paul-Guy de Chabanon (1730–1792), französischer Geiger, Komponist, Musiktheoretiker, Autor und Übersetzer 

Chabanon bezeichnet auch:
 Chabanon (Selonnet), Schiort in der französischen Gemeinde Selonnet